Orias peut faire référence à : 
 ORIAS : Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
 Orias (démon) :  le démon des astrologues et des devins